Hyland ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Hyland (* 1954), australischer Schriftsteller
 Ann Hyland, britische Schriftstellerin und Historikerin
 Brian Hyland (* 1943), US-amerikanischer Sänger und Musiker
 Craig Hyland (* 1990), irischer Fußballtorhüter
 Diana Hyland (1936–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Drew Hyland, US-amerikanischer Professor für Philosophie und Autor
 Frances Hyland (1927–2004), kanadische Schauspielerin
 Francis Edward Hyland (1901–1968), US-amerikanischer Bischof
 Frank H. Hyland (1880–1934), US-amerikanischer Politiker
 Harry Hyland (1889–1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Herbert Hyland (1884–1970), australischer Investor und Politiker
 Ian Hyland (* 1971), britischer Fernsehkritiker und Kolumnist
 Lawrence A. Hyland (1897–1989), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Lennart Hyland (1919–1993), schwedischer Fernsehjournalist
 M. J. Hyland (* 1968), britische Schriftstellerin
 Sarah Hyland (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Highland
 Hylander